Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 w Sapporo został rozegrany 9 lutego. Wzięły w nim udział 43 zawodniczki z 12 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Galina Kułakowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972